Elanodactylus — род птерозавров из семейства ктенохазматид, найденный в нижнемеловых отложениях (барремский — нижний аптский ярусы,  назад) в , Ляонин (Китай).

Описание 
В 2008 году вид был назван Брайаном Андресом и Цзи Цяном. Типовым и единственным видом является Elanodactylus prolatus. Название рода происходит от  — один из видов коршуна, имея в виду длинные крылья, и  — «палец», со ссылкой на палец крыла, типичный для птерозавров. Видовое наименование означает «вытянутый» на латыни и дано из-за удлинённых шейных позвонков. 

Известный по частичному посткраниальному скелету, голотип NGMC 99-07-1 сохранил крылья, грудину, плечевой пояс, рёбра, шейные и грудные позвонки. Размах крыльев составлял около 2,5 метра. Шейные позвонки аналогичны имеющимся у аждархид (гигантских длинношеих птерозавров, наиболее распространённых в позднем мелу), но в остальном их скелеты отличались. Андрес и Цзи выполнили филогенетический анализ и обнаружили принадлежность Elanodactylus к семейству ктенохазматид. Они предположили, что у аждархид и ктенохазматид шейные позвонки развивались конвергентно.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Archaeopterodactyloidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2008 году
Фоссилии из меловых отложений Китая